paskal (Pa) – jednostka ciśnienia nazwana na cześć Blaise'a Pascala
 Pascal – francuskie imię męskie, którego polskim odpowiednikiem jest Paschalis
 Pascal Brodnicki – francusko-polski kucharz
 Pascal – język programowania nazwany na cześć Blaise'a Pascala
 Wydawnictwo Pascal – wydawnictwo turystyczne (grupa ITI)
 Université Blaise-Pascal – uniwersytet w Clermont-Ferrand
 „Pascal” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 nazwisko Pascal:
 Blaise Pascal – filozof i matematyk francuski
 Jacqueline Pascal – zakonnica, siostra filozofa Pascala
 Gisèle Pascal – francuska aktorka
 Jean-Claude Pascal – francuski aktor, piosenkarz i pisarz